Slutspelet  i Svenska cupen 2016/2017 inleds den 11 mars. I gruppspelet tävlade 32 lag om de åtta slutspelsplatserna.

Kvalificerade lag

Matcher

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Källor
Svenskfotboll.se

Referenser

Svenska cupen i fotboll 2016/2017